Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Ніколь Вайдішова.

У фіналі 23-тя сіяна Вінус Вільямс перемогла Маріон Бартолі з рахунком 6–4, 6–1. Вільяис на той час була 31-ю ракеткою світу. Вінус Вільямс дотепер залишається тенісисткою з найнижчим рейтингом і найнижче сіяною, яка коли-небудь виграла Вімблдон. Че був четвертий титул Вінус Вільямс на Вімблдоні в одиночному розряді і перший випадок коли за рішенням організаторів переможці турніру в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримали однакові призові.

Бартолі досягла свого першого фіналу на турнірах Великого шолома, після перемоги в півфіналі над 1-ю ракеткою світу 1 Жустін Енен, яку описали як одну з найбільших несподіванок в історії Вімблдону. Хоча вона тоді й поступилась у фіналі, але зрештою виграє свій вімблдонський титул шість років по тому на останньому для себе турнірі Великого шолома.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
Draw

Вімблдонський турнір
2007 у тенісі